

Левіттаун — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Левіттаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія